Raffaele Cadorna (1815-1897) – generale e senatore del Regno d'Italia
Raffaele Cadorna (1889-1973) – generale e senatore della Repubblica Italiana